Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1976, facente parte del Women's International Grand Prix 1976, ha avuto come vincitrice Mima Jaušovec che ha battuto in finale Lesley Hunt 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Sue Barker (quarti di finale)
 Assente
 Lesley Hunt (finale)
 Mima Jaušovec (Campionessa)

 Linky Boshoff (quarti di finale)
 Cynthia Doerner (secondo turno)
 Katja Ebbinghaus (terzo turno)
  Iris Riedel (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1976